Drzyślawa – przełęcz pomiędzy Gorcami a Pieninami
 Drzyślawa – szczyt w Gorcach